Stonington (Connecticut)
 Stonington (Illinois)
 Stonington (Maine)
 North Stonington, població dels Estats Units a l'estat de Connecticut.